Путятины:

 Путятины (князья)
 Путятины (дворяне)